Hiner Saleem peut faire référence à :
 Agha Saleem (1935-2016), écrivain et poète pakistanais ;
 Hiner Saleem (1964-), réalisateur, scénariste, producteur de cinéma d’origine kurde ;
 Jawad Saleem (1920-1961), un sculpteur irakien.